Anatoma är ett släkte av snäckor som beskrevs av Woodward 1859. Anatoma ingår i familjen Scissurellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Anatoma